

Geografia

Russia 
 Krasnyj – chutor nel Teučežskij rajon
 Krasnyj – chutor nel Ust'janskij rajon
 Krasnyj – centro abitato nell'Oblast' di Smolensk

Ucraina 
 Krasnyj – fiume nell'Oblast' della Transcarpazia

Azerbaigian
 Krasni (o Dağdağan) – villaggio amministrato de facto dalla Repubblica dell'Artsakh.

Persone

 Michael Krasny (1944) – giornalista statunitense
 Michael Krasny – imprenditore statunitense

Pagine correlate 
Krasnyj Oktjabr'
Krasnoe